Принцип максимума модуля выражается следующей теоремой:

Если  голоморфна в некоторой области  и существует точка  такая, что во всей области  выполняется неравенство , то .

Другими словами, модуль аналитической функции, отличной от константы, не может иметь локальных максимумов внутри области .

Следствия 
 Принцип минимума модуля. Если  аналитична в некоторой области , не обращается там в нуль, и существует точка  такая, что во всей области  выполняется неравенство , то . (То есть локальные минимумы модуля аналитической функции, отличной от константы, могут достигаться только в тех точках, где она обращается в ноль.)
 Принцип максимума вещественной и мнимой части. Если для аналитической функции  в точке  достигается локальный максимум (минимум) у её вещественной (или мнимой) части, тогда функция  есть константа.

(Здесь используется обычный принцип максимума модуля для функций  и , а также равенство .)
 Пусть  — компактное подмножество. Для всякой функции , непрерывной на  и аналитичной внутри , выполнено равенство:
 
Если последовательность таких функций равномерно сходится на границе компакта , тогда она сходится равномерно на всём .

Литература 
 

Комплексный анализ
Математические принципы